Седьмой сезон мультсериала «Симпсоны» был показан на телеканале Fox в период с 17 сентября 1995 по 19 мая 1996 года и содержит 25 эпизодов.

Список серий

Примечания 

07
Телесезоны США 1995 года
Телесезоны США 1996 года